San Nettario di Alvernia (III / IV secolo), discepolo di Sant'Austremonio di Clérmont, evangelizzatore dell'Alvernia, celebrato il 9 dicembre;
San Nettario di Costantinopoli (†397), vescovo di Costantinopoli, celebrato l'11 ottobre;
San Nettario di Vienne (†445), vescovo di Vienne (Francia), celebrato il 5 maggio;
 San Nettario di Autun (†549), vescovo di Autun, celebrato il 13 settembre;
 San Nettario di Egina (†1920), monaco sull'isola greca di Chio, vescovo in Libia ed in Egitto, è venerato dalla Chiesa ortodossa come santo ed è celebrato il 9 novembre.